Само́хина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Самохина, Александра Александровна (род. 1983) — российская актриса.
 Самохина, Анна Владленовна (1963—2010) — советская и российская актриса, телеведущая, певица.
 Самохина, Галина Михайловна (1934—2014) — советская актриса.
 Самохина, Дарья Сергеевна (род. 1992) — российская гандболистка.
 Самохина, Наталья Владимировна (род. 1989) — российская боксёрша.